Den albanske Superliga 2010–11 sæson var den 72. officielle udgave af det albanske mesterskab i fodbold på højeste niveau.

Dinamo Tirana vandt mesterskabet.

Tabel 

1:Kastrioto blev fratrukket tre point af det albanske fodboldforbund for at forlade kampen før tid..Kastrioti humbet në tavolinë me Flamurtarin

Målscorer 
Pr. 17. apri, 2010; Kilde: Soccerway 

18 mål
  Daniel Xhafaj (Besa Kavaje)

16 mål
  Elis Bakaj (Dinamo Tirana)

15 mål
  Mladen Brkić (Apolonia Fier)
13 mål
  Fatjon Sefa (Dinamo Tirana)
11 mål
  Marko dos Santos (KS Gramozi Ersekë)
10 mål
  Miliam Guerrib (Skënderbeu Korçë)
  Arlind Nora (KF Laçi)

9 mål
  Oriand Abazaj (Kastrioti Krujë)
  Bekim Balaj (Vllaznia Shkodër)
  Ilirjan Çaushaj (Shkumbini Peqin)
  Migen Memelli (KF Tirana/Flamurtari Vlorë)
  Gjergji Muzaka (KF Tirana)

Kilder 

Fodboldsæson 2009-10
Fodbold i Albanien